Serra Leoa steht für:

 Löwenberge
 Sierra Leone